Арасон () — ісландське прізвище. Відомі носії:
 Ґюдмундур Арасон — ісландський святий
 Йон Арасон — останній римо-католицький єпископ Ісландії